Joseph Brun peut nommer :
Joseph-Thomas Brun (1774-1838), homme politique français ;
Joseph C. Brun (né Joseph Brun, 1907-1998), directeur de la photographie américain d'origine française.